Нэнси Дрю. Дело № 2: Опасные связи () — компьютерная игра. Создана в 2009 году компанией Her Interactive. Вторая игра серии «Нэнси Дрю. Дело» в стиле hidden objects.

Сюжет 
Неизвестный преступник угрожает взорвать эксклюзивный салон красоты, услугами которого пользуются многие голливудские знаменитости. Дурная ли это шутка, или его намерения предельно серьёзны? Только Нэнси Дрю способна проникнуть под непроницаемую завесу захватывающей тайны и спасти бизнес клиента от полного разорения! Но успеет ли она уложиться в срок до того, как знаменитые звезды пронюхают об опасности, испугаются и предпочтут уйти к конкурентам?

Вместе с легендарной девушкой-детективом вам предстоит работать под прикрытием в невероятно модном салоне, а заодно решить множество головоломок, избежать коварных ловушек, применить в деле различные технические новинки и узнать, кто же на самом деле скрывается под маской террориста.

 Получите новую информацию с помощью различных пазлов и загадок
 Определите мотивы преступника и выявите причины его поступков
 Работайте под прикрытием и узнайте все секреты настоящей красоты

Особенности игры 
Издатели решили впервые предоставить право выбора террориста, неосознательно конечно. Игроку предстоит решить кого же подозревать в первую очередь. В дальнейшем планируется несколько ветвей сюжета.

Работая под прикрытием ассистента предстоит выполнять различные задания разного уровня сложности. Процедуры для лица, разгадка молекулярно-цветового кода и конечно же обезвреживаение бомб — как дополнительные головоломки и задания к сюжету игры. При наборе 200000 баллов открываются специальные титры, с замечательной собачкой — мистером Минглсом.

Подозреваемые 
Кэссиди Джонс — администратор спа, который ненавидит свою должность. Тайно встречается с Жасмин Айви. Зачем выпускнику колледжа работать администратором?

Ник Блески — владелец спа и босс Нэнси. Присваивает деньги из Редондо. Мог ли он отправлять бомбы, чтобы прикрыть свою аферу?

Миссис Монтагью — постоянный клиент спа. Она расстроена, потому что в Редондо плохо относятся к её собаке. Могла ли она отправлять бомбы, чтобы вернуть ущерб?

Хелфдан Хелгасон — биохимик в спа. Создаёт блестящие средства для омоложения, но ему не нравится то, что его имя не указывается на его косметике. Отправляет ли он бомбы для того, чтобы разорвать контракт?

Жасмин Айви — известная актриса, которая остановилась в спа. Также является сестрой Иды Брукс из «Дело № 1».Тайно встречается с Кэссиди Джонсом-администратором спа. Получает записки с угрозами. Может быть угрозы и бомбы нужны для известности?

Джоанна Браун — работает уборщицей в спа. Но при этом имеет специальность инженера-техника. Она не любит Жасмин из-за того, что она не приняла сценарий её брата. Будет ли она мстить Жасмин, отправляя бомбы?

Примечания

Ссылки 
 Официальная русская страница игры  (рус.)
 Страница игры на AG.ru (рус.)
 Прохождение игры (рус.)
 Официальная страница на сайте разработчика игры (англ.)
 Рецензия: Nancy Drew Dossier: Resorting to Danger  (англ.)
 Рецензия: Nancy Drew Dossier: Resorting to Danger (англ.)

Игры о Нэнси Дрю
Компьютерные игры, изданные Новым Диском
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive
Компьютерные игры 2009 года